Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес има више значења:

 Општина Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику